Програвач або плеєр () — пристрій для звуко- або відео- відтворення записів, як цифрових так і інших. Програвачі бувають як портативні, так і стаціонарні. Також цим словом називають комп'ютерну програму для відтворення на комп'ютері цифрового аудіо чи відео.

Програвачі 
 Програвач вінілових грамплатівок
 Програвач магнітокасет
 Програвач CD-дисків
 Найпершим портативним CD-програвачем був Sony Walkman.

 Програвач DVD-дисків
 Програвач Blu-ray-дисків
 Програвач, портативний, мультимедійний

Деякі програми-програвачі 
 Програвач мультимедіа
 Winamp
 Windows Media Player
 WinDVD
 MPlayer
 Totem
 Media Player Classic
 Kaffeine
 PowerDVD
 Songbird
 Banshee
 QuickTime Player
 ATunes

Ранні згадки плеєра в мистецтві 
 451 градус за Фаренгейтом — 1953
 Мері Поппінс, до побачення — 1983
  Термінатор — 1984
 Лялечка — 1988

Див. також 
 Радіола
 Музичний центр

Медіаплеєри
Електропобутова техніка
Побутова електроніка